Уссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Уссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Уссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена